Фи́вский (; ; ):

 происхождением из древнегреческого города Фивы:
 Никомах Фивский (; IV в. до н. э.) — художник, учитель Аристида;
 Аристид Фивский (сер. IV в. до н. э.) — один из знаменитых художников Древней Греции;

 происхождением из столицы Верхнего Египта, города Фивы:
 Антоний Фивский (ок. 251—356) — отец христианского монашества.

См. также 
 Фивы | Фива | Фиваида

Примечания